

Pessoas
Célia Sakamoto - cantora brasileira
Chika Sakamoto - atriz japonesa
Koji Sakamoto - futebolista japonês
Kyū Sakamoto - ator e cantor japonês
Leonardo Sakamoto - jornalista brasileiro
Maaya Sakamoto - cantora japonesa
Masataka Sakamoto - futebolista japonês
Ryuichi Sakamoto - pianista japonês

Outros 
 9851 Sakamoto - um asteroide
Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua japonesa